BPM eller bpm er flertydigt:

 Beats per minute ("slag per minut") – en tempoangivelse inden for musik.
 Business Process Management (på dansk forretningsprocesstyring) – et begreb der anvendes om en forretnings syn på egne processer.

Se også
 BPMN